Mount Dixon ist der Name folgender Berge:

 Mount Dixon (Heard) auf der Insel Heard, Indischer Ozean
 Mount Dixon (Neuseeland) in den Südalpen, Südinsel von Neuseeland